Stadhuis van Laval (Canada)
 Stadhuis van Laval (Mayenne)